Kalmar slottsförsamling var en församling för Kalmar slott i Växjö stift i nuvarande Kalmar kommun. Församlingen uppgick 1884 i Kalmar stadsförsamling.

Kyrka var Kalmar slottskyrka

Administrativ historik 
Församlingen utbröts omkring 1580 ur Kalmar domkyrkoförsamling och återgick dit 1 februari 1884. Församlingen utgjorde till 13 juli 1838 ett eget pastorat för att därefter ingå i pastorat med Kalmar domkyrkoförsamling.

Kyrkoherdar

Referenser

Historiska församlingar i Växjö stift
Indelningar i Kalmar kommun